Bassens ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Bassens (Gironde) im Département Gironde
 Bassens (Savoie) im Département Savoie